Шиханово — название населённых пунктов в России:

 Шиханово — посёлок в Галичском районе Костромской области.
 Шиханово — деревня в Солигаличском районе Костромской области.